Cantabria o placa Aquitania-Cantabria es el nombre de una gran isla que existió durante la era mesozoica en lo que hoy en día es Europa. El fenómeno de la deriva continental hizo que esta isla pasara a formar parte de la península ibérica, la cual constituyó en su mayor parte. 

Mientras, tenía lugar la consolidación del cordón del Himalaya, colisionaban Gondwana y Laurasia, juntándose con multitud de bloques individuales que en ese momento giraban en los océanos. Una de estas islas individuales que dieron lugar a Europa era Cantabria.

La consolidación de la península produjo una superposición de procesos tectónicos enlazados que dieron lugar en desarrollos distintos a la apertura del mar Cantábrico y a la formación de los Pirineos, según muestran las deformaciones en los estratos analizados al norte de España. Antes de esto, Aquitania se separó de la microplaca ibérica, de tal manera que las aguas del Cantábrico y el Mediterráneo quedaban unidas, quedando parte de Iberia en forma de isla independiente (noroeste de España y la totalidad de Portugal) y parte sumergida.

En la actualidad, una Comunidad Autónoma del norte de España se llama Cantabria.

Placas tectónicas